Sezon 1939 był 10. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa 

Rozgrywki przerwano z powodu wybuchu II wojny światowej (zaplanowano 14 kolejek). Niedokończone rozgrywki uznano za finalne.

Król strzelców 
15 goli – Aatos Lehtonen (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1939 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1939 w Finlandii